

Камишли — село, Кельбаджарський район

Камишли — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Камишли — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Камишли — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Камишли — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Камишли — село, Севастополь, Нахімовський район

 Камишли — назва села Іванівка Сакського району у АР Крим до 1945 року

Див. також 
 Ель-Камишли (значення)
 Нові Камишли
 Старі Камишли